Ве́лум (від  — «вітрило») — термін, що має такі значення:
 Велум — оболонка, що захищає в молодому віці плодове тіло гриба.
 Велум — складка з тканин листка, що прикриває заросток рослин порядку Isoetales.
 Велум — утворення у велігерів.
 Ве́лум — м'язовий виріст нижнього краю внутрішньої сторони парасольки, що частково закриває підпарасолькову порожнину у медуз з класу Гідроїдні. За наявністю велума медуз класу Гідроїдні відрізняють від медуз класу Сцифоїдні та класу Кубомедузи.

Література 
 Grzimek's Animal Life Encyclopedia, Edition 2, Volume 01; Thomson Gale, 2003.